Almofala (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
 Almofala (Figueira de Castelo Rodrigo), een plaats in de Portugese gemeente Figueira de Castelo Rodrigo
 Almofala (Brazilië), een dorp in Brazilië